Paul Sellmann ist der Name folgender Personen:

* Paul Sellmann (Architekt), deutscher Architekt 
 Paul Sellmann (Politiker) (1933–2021), deutscher Politiker (CDU)